Le tournoi de tennis d'Autriche est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980 se dispute à Kitzbühel du 21 au .

Virginia Ruzici remporte le simple dames. En finale, elle bat Hana Mandlíková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Claudia Kohde-Kilsch et Eva Pfaff.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Autriche
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1980
Autriche
Sport en Autriche en 1980
Tennis en juillet 1980